Ljestvice i sastavi liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2019./20.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku je došlo do prekida odigravanja nogometnih natjecanja u Hrvatskoj  
6. svibnja 2020. Hrvatski nogometni savez je donio odluku o konačnom prekidu natjecanja za 2. HNL i sve ostale niže lige, te se njihov trenutni poredak uzima kao konačan.

3. Zagrebačka liga  
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns.hr, 3. zagrebačka liga  
 zns.hr, "Nogomet", br. 6/2020

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Centar, ljestvica  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Centar, ljestvica, wayback  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Centar, rezultati  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Centar, rezultati, wayback

Istok 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Sava Svilaj |||8 ||6 ||1 ||1 ||34 ||13 ||19 
|-
|2. ||align="left"|Mladost Bicko Selo ||8 ||6 ||1 ||1 ||22 ||7 ||19 
|-
|3. ||align="left"|Mladost Donja Bebrina ||9 ||7 ||1 ||0 ||29 ||6 ||16 (-6) 
|-
|4. ||align="left"|Omladinac Novi Grad ||8 ||4 ||0 ||4 ||21 ||16 ||12 
|-
|5. ||align="left"|Selna ||8 ||2 ||3 ||3 ||12 ||15 ||9 
|-
|6. ||align="left"|Sloga Stružani ||8 ||1 ||2 ||5 ||14 ||21 ||5 
|-
|7. ||align="left"|Slaven Trnjani ||8 ||1 ||2 ||5 ||15 ||32 ||5 
|-
|8. ||align="left"|Šokadija Sredanci ||8 ||1 ||2 ||5 ||9 ||26 ||5 
|-
|9. ||align="left"|Posavac Kupina ||8 ||2 ||0 ||6 ||9 ||29 ||0 (-6) 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="left"| <small> odigrano 9 od predviđenih 18 kola (jesenska polusezona) 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Istok, ljestvica  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Istok, ljestvica, wayback  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Istok, rezultati  
 zns-bpz.hr, 3. ŽNL - Istok, rezultati, wayback

3. ŽNL Istarska

Jug  
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Arne Peruški ||12 ||11 ||1 ||0 ||37 ||7 ||34 
|-
|2. ||Kanfanar ||12 ||9 ||1 ||2 ||48 ||12 ||28 
|-
|3. ||Peroj ||12 ||9 ||0 ||3 ||34 ||12 ||27 
|-
|4. ||Štinjan Pula ||12 ||7 ||2 || ||29 ||16 ||23 
|-
|5. ||Barban 2013 ||12 ||6 ||2 ||4 ||35 ||27 ||20 
|-
|6. ||Manjadvorci ||12 ||6 ||1 ||5 ||25 ||26 ||19 
|-
|7. ||Raša 1938 ||12 ||6 ||0 ||6 ||28 ||30 ||18 
|-
|8. ||Cement Koromačno (Viškovići) ||12 ||5 ||0 ||7 ||24 ||21 ||15 
|-
|9. ||Marčana ||12 ||3 ||3 ||6 ||13 ||18 ||12 
|-
|10. ||Vodnjan ||12 ||4 ||0 ||8 ||30 ||34 ||6 (-6) 
|-
|11. ||Šišan ||12 ||1 ||0 ||11 ||3 ||71 ||2 (-1) 
|-
|12. ||Pomorac Krnica ||12 ||0 ||0 ||12 ||10 ||42 ||0 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9"| <small> odigrano 12 od predviđena 22 kola  
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, 3. ŽNL - Jug   
 nszi.hr, "Bilten"  
 nszi.hr, "Bilten" br. 47  
 istrasport.eu

Sjever 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Petrovija ||9 ||8 ||0 ||1 ||29 ||12 ||24 
|-
|2. ||Dinamo Sveta Marija na Krasu ||9 ||7 ||0 ||2 ||36 ||10 ||21 
|-
|3. ||Momjan 1947 ||9 ||6 ||2 ||1 ||26 ||14 ||20 
|-
|4. ||Buzet ||9 ||5 ||2 ||2 ||22 ||17 ||17 
|-
|5. ||Vižinada ||9 ||4 ||2 ||3 ||25 ||13 ||14 
|-
|6. ||Marušići ||9 ||4 ||1 ||4 ||13 ||16 ||13 
|-
|7. ||Savudrija ||9 ||2 ||1 ||6 ||13 ||33 ||7 
|-
|8. ||Umag-Mladost ||9 ||1 ||3 ||5 ||13 ||23 ||6 
|-
|9. ||Grožnjan-Oprtalj ||9 ||0 ||3 ||6 ||7 ||26 ||3 
|-
|10. ||Galeb Juricani ||9 ||0 ||2 ||7 ||15 ||35 ||2 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9"| <small> odigrano 9 od predviđenih 18 kola   (jesenska polusezona) 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, 3. ŽNL - Sjeber   
 nszi.hr, "Bilten"  
 nszi.hr, "Bilten" br. 47

3. ŽNL Koprivničko-križevačka  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL, wayback  
 ns-kckz.hr, "Službeno glasilo", br. 8/2020  
 klikaj.hr

3. ŽNL Međimurska  
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Otok ||14 ||11 ||1 ||2 ||72 ||27 ||34 
|-
|2. ||align="left"|Drava Kuršanec ||14 ||11 ||1 ||2 ||56 ||18 ||34 
|-
|3. ||align="left"|Jedinstvo Novo Selo na Dravi ||14 ||10 ||2 ||2 ||94 ||21 ||32 
|-
|4. ||align="left"|Torpedo Križovec ||14 ||9 ||0 ||5 ||50 ||14 ||27 
|-
|5. ||align="left"|Graničar Novakovec ||14 ||9 ||0 ||5 ||46 ||35 ||27 
|-
|6. ||align="left"|Dubrava Sivica ||14 ||6 ||0 ||8 ||28 ||46 ||18 
|-
|7. ||align="left"|Mladost Selnica ||14 ||5 ||0 ||9 ||38 ||49 ||15 
|-
|8. ||align="left"|Napredak Gornji Kraljevec ||14 ||4 ||0 ||10 ||16 ||62 ||16 
|-
|9. ||align="left"|Parag ||14 ||2 ||0 ||12 ||33 ||114 ||6 
|-
|10. ||align="left"|Dinamo Žiškovec ||14 ||1 ||0 ||13 ||30 ||77 ||3 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="left"| <small> odigrano 14 od predviđenih 27 kola (trokružno, jesenski dio) 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Đakovo 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod  
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Slavonac Preslatinci ||8 ||7 ||1 ||0 ||25 ||5 ||22 
|-
|2. ||align="left"|Zrinski Drenje ||7 ||4 ||2 ||1 ||13 ||9 ||14 
|-
|3. ||align="left"|Kešinci ||8 ||4 ||2 ||2 ||13 ||10 ||14 
|-
|4. ||align="left"|Velebit Potnjani ||8 ||4 ||1 ||3 ||10 ||6 ||13 
|-
|5. ||align="left"|Dinamo Tomašanci ||7 ||3 ||1 ||3 ||12 ||10 ||10 
|-
|6. ||align="left"|Vučevci ||8 ||3 ||1 ||4 ||12 ||13 ||10 
|-
|7. ||align="left"|Mladost Ivanovci Gorjanski ||8 ||2 ||1 ||5 ||20 ||12 ||7 
|-
|8. ||align="left"|Naprijed Mrzović ||8 ||1 ||3 ||4 ||7 ||17 ||6 
|-
|9. ||align="left"|Mladost Lapovci ||8 ||1 ||0 ||7 ||9 ||39 ||3 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="left"|  odigrano 9 od predviđenih 18 kola (jesenska polusezona) 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com 

 NS Našice 

<small> Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr

Povezani članci 
 1. HNL 2019./20. 
 2. HNL 2019./20.  
 3. HNL 2019./20. 
 4. rang HNL-a 2019./20. 
 5. rang HNL-a 2019./20. 
 6. rang HNL-a 2019./20. 
 8. rang HNL-a 2019./20. 
 Hrvatski kup 2019./20.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf,com, Croatia 2019/20, 3. ŽNL 
  

2019-20 
 7